EPIC — аббревиатура:
 EPIC (сокр. от ) — в микропроцессорах, набор инструкций с явным параллелизмом, использующий VLIW.
 EPIC (сокр. от ) — программа, IRC-клиент.
 EPIC (сокр. от ) название информационной системы на Лондонской фондовой бирже.
 EPIC (сокр. от ) — правозащитный исследовательский центр.
 EPIC () — неосуществлённый проект электрон-позитронного коллайдера в Лаборатории Резерфорда, предложенный в 1970-х годах.

См. также